

Films
Shadow (1956), een film uit 1956
Shadow (2009), een horrorfilm uit 2009 onder regie van Federico Zampaglione
Shadow (2018), een drama- en actiefilm uit 2018
The Shadow (1933), een film uit 1933
The Shadow (1937), een film uit 1937
The Shadow (1940), een film uit 1940
The Shadow (1994), een film uit 1994
Shadows (1916), een film uit 1916
Shadows (1922), een film uit 1922
Shadows (1959), een film uit 1959
Shadows (2007), een film uit 2007
Shadows (2010), een film uit 2010
Shadows (2022), een film uit 2022

Televisie
Shadow (Supernatural), een Supernatural-aflevering
Shadows (televisieserie), Britse televisieserie uit 1975

Muziek
Shadows (Gordon Lightfoot), een muziekalbum van Gordon Lightfoot
Shadows (Spy Glass Blue), een muziekalbum van Spy Glass Blue
DJ Shadow, een Amerikaanse turntablist en producer
The Shadow (rapper), een Israëlische hiphopartiest
Shadow (Ashlee Simpson), een lied van Ashlee Simpson van haar album Autobiography
Shadow (Burden Brothers), een lied van de Burden Brothers
The Shadow (The Prodigy), een lied van The Prodigy
Shadows (Sunny Day Real Estate), van hun album Diary
The Shadows, een instrumentale muziekgroep
M. Shadows, de zanger van Avenged Sevenfold
Shadows (Sallinen), een compositie van de Finse componist Aulis Sallinen

Overig
Shadow (Formule 1), een Amerikaans-Brits Formule 1-team
Shadow the Hedgehog (personage), kortweg Shadow
Dodge Shadow, een automodel van Dodge
RQ-7 Shadow, een onbemand Amerikaans militair vliegtuig